Příjmení Přibil nese více různých osobností:

 Jaroslav Přibil (1909–???) – český a československý politik
 Marek Přibil (* 1976) – český spisovatel a novinář
 René Přibil (1946–2017) – český divadelní a filmový herec i režisér

Podobné příjmení 
 Přibyl